Frienisberg steht für:
 Frienisberg BE, Dorf in der Gemeinde Seedorf im Kanton Bern
 Frienisberg (Berg), Hügelzug und Naherholungsgebiet im Kanton Bern
 Frienisberg NE, Weiler in der Gemeinde Le Landeron im Kanton Neuenburg
 Kloster Frienisberg, ehemalige Zisterzienserabtei in Frienisberg BE
 Wohn- und Pflegeheim Frienisberg, soziale Einrichtung in Frienisberg BE